Saint-Nicolas-des-Bois (Mancha)
 Saint-Nicolas-des-Bois (Orne)